Música
Chained (canção) - da banda britânica The XX

Cinema
 Chained (1934), com Joan Crawford and Clark Gable
 Chained (2012), filme canadense dirigido por Jennifer Lynch
 Chained (2020), filme canadense dirigido por Titus Heckel

Desambiguação